107-й выпуск  Милан — Сан-Ремо — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Италии. Гонка прошла 19 марта 2017 года в рамках Мирового тура UCI 2016. Победителем гонки, в упорной борьбе на финише, стал француз Арно Демар.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории UCI WorldTeam. Также организаторы пригласили 7 проконтинентальных команд.

В составе команды  из-за болезни не смог стартовать Морено Хофланд.

Российские участники
   : Сергей Лагутин

Маршрут 
Старт гонки по традиции был в Милане, а финиш в Сан-Ремо. Гонщикам предстояло преодолеть три категорийных подъёма — Пассо дель Туркино на середине пути, а на заключительных 30 км Поджио (протяжённость 3,7 км, градиент средний 3,7% и максимальный 8%) и Чипрессу (протяжённость 5,6 км, градиент средний 4,1% и максимальный 9%). По ходу гонки, в результате оползня на первой половине дистанции (130 км от старта), маршрут претерпел небольшие изменения. Гонщики проехали 9 км по объездной дороге A10 от Дженова-Вольтрию до Аренцано, что увеличило изначальную дистанцию на 4 км. Протяжённость дистанции составила чуть больше 290 км.

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  
 

2016 год в велоспорте
Спорт в Италии в 2016 году
Март 2016 года